Гай Буллер (,  15 березня 1926, Монреаль —  3 серпня 1968, Клівленд) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1941 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 188 матчів у НХЛ.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1952. 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1952.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Українські євреї Канади
Українські євреї США